Găgeni se poate referi la:
Găgeni, Buzău
Găgeni, Prahova
Găgeni, Vâlcea